Wasyl IV Szujski – car Rosji
 Wasyl Szujski – dowódca wojsk moskiewskich z czasów wojny litewsko-moskiewskiej 1534-1537